Coal Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coal Hill (Arkansas) im Johnson County
 Coal Hill (Missouri) im Cedar County
 Coal Hill (Ohio) im Muskingum County
 Coal Hill (Pennsylvania) im Venango County
 Coal Hill (Tennessee) im Morgan County

Siehe auch:
 Cole Hill